Fridericus ist:

 die latinisierte Form des Vornamens Friedrich
 der latinisierte Name von:
 Friedrich Amann († 1464/1465), Benediktiner, Mathematiker und Astronom
 Friedrich Gerhart († nach 1463), Benediktiner und Theologe
 Fridericus (Film), ein deutscher Historienfilm von Johannes Meyer aus dem Jahr 1936

Siehe auch:
 Fridericus Rex
 Federicus